Вікторія Йоганссон (;  1996) — шведська співачка, авторка пісень
 Еміль Йоганссон (;  1986) — шведський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ілва Йоганссон (;  1964) — шведський політик.
 Ірма Йоганссон (;  1932) — шведська лижниця, олімпійська чемпіонка (1960).
 Матільда Йоганссон (;  1985) — колишня французька тенісистка шведського походження.
 Маттіас Йоганссон (;  1992) — шведський футболіст, фланговий захисник.
 Морган Йоганссон (;  1970) — шведський політик.
 Пйотр Йоганссон (;  1995) — шведський футболіст, захисник.
 Скарлетт Йоганссон (;  1984) — американська акторка, співачка.

Див. також 
 Юганссон

Шведські прізвища